Пенни Флейм (, настоящее имя Дженнифер Кетчам, Jennifer Ketcham; род. , Орора, Колорадо, США) — американская модель и порноактриса.

Биография 
Родилась 22 февраля 1983 года в городе Орора (штат Колорадо»), выросла в Сан-Франциско.

Её Псевдоним — ссылка на песню «Битлз» «Penny Lane», а также на пристрастие Дженнифер Кетчэм к марихуане.

Изучала бизнес-администрирование, планируя карьеру в сфере гостиничного менеджмента. Карьеру начала в 2003 году, чтобы оплатить обучение. Ее первая сцена в фильме для взрослых была в "Indian Givers". С 2005 года начала также карьеру режиссера порнофильмов.

В 2009 году покинула порноиндустрию, прошла курс лечения от психической зависимости (наркотики, секс), стала героиней ряда ток-шоу по проблемам наркомании и сексуальной зависимости. Дженнифер Кетчэм (её настоящее имя) разорвала все связи с индустрией развлечений для взрослых, работает как практикующий художник, увлекается пением и бальными танцами.

За карьеру снялась в 564 порнофильмах.

Премии и номинации 
 2005 AVN Award за лучшую сольную сцену — Repo Girl
 2006 XRCO Award for Best On-Screen Couple — Darkside (with Herschel Savage)
 2006 AVN Award for Best Couples Sex Scene (Film) — Darkside (with Herschel Savage)
 2006 AVN Award for Best Group Sex Scene (Film) — Darkside (with Alicia Alighatti, Диллан Лорен, Хиллари Скотт, Randy Spears and John West)
 2008 AVN Award Лучшая актриса — Layout
 2008 AVN Award for Best Couples Sex Scene (Film) — Layout (with Tom Byron)
 2008 F.A.M.E. Award — Favorite Oral Starlet
 2010 AVN Award: лучшая актриса второго плана — Throat: A Cautionary Tale

Избранная фильмография 
После названий фильмов указаны имена партнёров в сценах секса.

 2004: Women Seeking Women 7 — вместе с Алисией (Alicia)
 2004: Women Seeking Women 8 — вместе с Чарли Лэйн
 2004: Pussy Party 4 — вместе с Чарли Лэйн, Джэсси, Кайлой Мари (Kayla Marie), Лекси Мари, Макайлой Кокс и Моникой Свитхарт
 2005: The 4 Finger Club 22 — вместе с Кариной Кэй (Karina Kay)
 2005: The Art of Kissing 2 — вместе с Моникой Суит (Monica Sweet)
 2006: Women Seeking Women 24 — вместе с Вероникой Сноу (Veronica Snow)
 2006: Women Seeking Women 27 — вместе с Айзис Лав (Isis Love)
 2006: Lesbian Seductions: Older/Younger 5 — вместе с Kimmie Morr
 2006: Lesbian Seductions: Older/Younger 7 — вместе с Мишель Эстон (Michelle Aston)
 2006: Girlvana 2 — вместе с Ди и Сативой Роуз
 2007: Taboo 23 — вместе с Никки Бенц (сцена 6); — вместе с Эваном Стоуном (сцена 7)
 2007: No Man's Land Interracial Edition 10 — вместе со Стэйси Кэш (Stacey Cash)
 2007: No Man's Land 42 — вместе с Джессикой Линн (Jessica Lynn) и Саванной Стерн (Savannah Stern)
 2008: Women Seeking Women 39 — вместе с Келли Кляйн
 2008: Women Seeking Women 45 — вместе с Элексис Монро
 2009: Girl's Guide to Girls
 2010: Lezzy Land 2
 2011: Bree Olson Uncovered
 2012: Dyking Around
 2013: All Holes No Poles 17
 2014: Enormous Cocks
 2017: Lesbian Roommates

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Пенни Флейм 
 
 
 Пенни Флейм  на сайте моделей LA Direct Models
 Профиль Пенни Флейм  на AVN.com



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Участники реалити-шоу
Блогеры США
Эротические фотомодели США